Camel Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Camel Butte (Arizona)	
 Camel Butte (North Dakota)